Eppenstein – frazione del comune austriaco di Weißkirchen in Steiermark
 Eppenstein – stirpe medievale